Alex De Minaur era il detentore del titolo, ma ha scelto di non partecipare in questa edizione.

In finale John Isner ha sconfitto Brandon Nakashima con il punteggio di 7–6(8), 7–5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Milos Raonic (secondo turno)
  Jannik Sinner (secondo turno)
  Cameron Norrie (quarti di finale)
  Reilly Opelka (quarti di finale)

 
  Taylor Fritz (semifinale)
  John Isner (campione)
  Benoît Paire (secondo turno, ritirato)
  Lloyd Harris (primo turno)

Qualificati 

  Peter Gojowczyk (secondo turno)
  Christopher O'Connell (quarti di finale)

  Evgenij Donskoj (primo turno) 
  Bjorn Fratangelo (secondo turno)

Wildcard 

  Trent Bryde (primo turno)
  Milos Raonic (secondo turno)

  Jack Sock (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Truist Atlanta Open 2021